Пантелейково — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 6 км на юго-юго-восток от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Пантелейковского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 395 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пантелейково//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Пантелейково
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа